Касымбе́к Жуну́шов (; род. 1936 год, село Чолпон, Кочкорский район, Нарынская область) — старший чабан совхоза «Чолпон» Кочкорского района Нарынской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1986). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР (1976). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Родился в 1936 году в крестьянской семье в селе Чолпон Кочкорского района. Трудился пастухом, старшим чабаном в совхозе «Чолпон» Кочкорского района.

В 1970 году бригада Касымбека Жунушова, обслуживая отару в 500 голов, вырастила 157 ягнят от 100 овцематок и настригла в среднем по 3,7 килограмма шерсти с каждой овцы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
Чабаны
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва